Филипп Антонович Бистром (; 1789—1819) — полковник, участник наполеоновских войн.

Биография 
Родился  года на мызе Каппель. Сын Антона (Отто) Оттовича фон Бистрома (Otto Gotthard von Bistram) (1762—1836) от его брака с Августой Иоганной фон Крузенштерн. Его братья: Фёдор, Эдуард, Егор, Антон, Адам и Фердинанд.

В 1805 году выпущен из 1-го кадетского корпуса подпоручиком в 1-й конно-артиллерийский батальон, с которым участвовал в сражениях 1806-1807 годов при Голымине, Прейсиш-Эйлау, Гейльсберге и Фридланде.

25 октября 1808 года произведён в поручики. 2 февраля 1812 года переведён с тем же чином в гвардейскую конную артиллерию, с которой участвовал в Отечественной войне 1812 года и в заграничном походе 1813-1814 годов. Сражался при Смоленске, Бородино, Малоярославце, Люцене, Бауцене, Дрездене, Кульме, Лейпциге, Фер-Шампенуазе (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени) и Париже; 10 октября 1815 года произведён в полковники.

Был убит на дуэли  года.

Награды 
Российской империи:
 Крест «За победу при Прейсиш-Эйлау» (1807)
 Орден Святой Анны 2-й степени с алмазами
 Орден Святого Владимира 4-й степени
 Орден Святого Георгия 4-й степени (№ 2875; 13 марта 1814)
 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года»

Иностранных государств:
 Два ордена «Pour le Mérite» (6 мая 1814;  13-18 октября 1814) (Королевство Пруссия)
 Военный орден Максимилиана Иосифа рыцарский крест (Королевство Бавария)
 Орден Леопольда рыцарский крест (Австрийская империя)

Примечания

Литература 
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. Teil: Estland. Band 2. — Görlitz, 1930. — S. 39.
 Русские портреты XVIII - начала XX вв. Материалы по иконографии. Вып. 5. Портретная живопись из собрания Центрального военно-морского музея / Ком. по рус. иконографии; сост. С. А. Подстадницкий, О. Г. Леонов, В. Б. Морозова, О. К. Цехановская. — Москва: Фонд «Русские Витязи», 2016. — 320 с.: ил. — ISBN 978-5-9907714-2-0.

Выпускники Первого кадетского корпуса
Убитые на дуэли в Российской империи
Участники сражения при Гейльсберге
Участники сражения под Фридландом
Участники Отечественной войны 1812 года